Musaios kan syfta på

 Musaios av Aten – mytologisk urtidsdiktare i Aten
 Musaios Grammaticus (omkring 500 e. Kr.), grekisk poet